Prodhan ist der Familienname folgender Personen:

 Mazaharul Hoque Prodhan (* 1953), bangladeschischer Politiker der Awami-Liga
 Mazharul Haque Prodhan (* 1953), bangladeschischer Politiker